Marcelo Tavares (empresário)
 Marcelo Tavares (futebolista)
 Marcelo Tavares (político)

Desambiguação